Округ Скотт () располагается в штате Теннесси, США. Официально образован в 1849 году, получил своё название в честь американского военного и политического деятеля Уинфилда Скотта. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 22 228 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 380,471 км2, из которых 1 377,881 км2 — суша, и 2,331 км2, или 0,210 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 21 127 жителей в составе 8203 домашних хозяйств и 6 012 семей. Плотность населения составляет 15,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 8 909 жилых строений, при плотности застройки около 6-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 98,53 %, афроамериканцы — 0,09 %, коренные американцы (индейцы) — 0,25 %, азиаты — 0,12 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 0,10 %, представители двух или более рас — 0,91 %. Испаноязычные составляли 0,57 % населения независимо от расы.

В составе 35,70 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 57,20 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 11,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 26,70 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,30 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 9,50 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,55 человека, и средний размер семьи — 3,02 человека.

Возрастной состав округа: 26,10 % — моложе 18 лет, 10,30 % — от 18 до 24, 28,70 % — от 25 до 44, 23,60 % — от 45 до 64, и 23,60 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 35 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,40 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 94,00 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 24 093 USD, на семью — 28 595 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 24 721 USD против 19 451 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 12 927 USD. Около 17,60 % семей и 20,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 24,10 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 17,10 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт правительства округа Скотт, штат Теннесси
  Национальная ассоциация округов США
  Торговая палата округа Скотт, штат Теннесси
  Scott Co, TN Genealogy
   Landforms

Округа Теннесси
Появились в 1849 году в США